La Banque Scalbert.

Patronyme 

 Auguste Scalbert (1815 - 1899), un banquier français.
 Jules Scalbert (1851 - 1928), un peintre.